Aune bezeichnet:
 Aune (Fluss), einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Loir
 Aune (Sovramonte), einen Ort im Gemeindegebiet von Sovramonte, Provinz Belluno, Italien
 Croce d’Aune, Gebirgspass zwischen Aune (Sovramonte) und Pedavena, Provinz Belluno, Italien
 Aune (Einheit), altes französisches Längenmaß
 Aune (Vorname), finnischer Vorname 

Aune ist der Name folgender Personen:
 Anders John Aune (1923–2011), norwegischer Politiker
 David E. Aune (* 1939), US-amerikanischer Theologe und Hochschulprofessor
 Joakim Aune (* 1993), norwegischer Skispringer
 Leif Aune (1925–2019), norwegischer Politiker
 Malin Aune (* 1995), norwegische Handballspielerin
 Marit Moum Aune (* 1964), norwegische Regisseurin
 Pål Trøan Aune (* 1992), norwegischer Skilangläufer
 Terje Aune (* 1972), norwegischer Biathlet